Port lotniczy Walencja
 VLC media player
 Rada Ustawodawcza Wiktorii